Djakow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Gennadjewitsch Djakow (* 1978), russischer Schriftsteller
 Ippolit Nikolajewitsch Djakow (1865–1934), Oberbürgermeister der Stadt Kiew
 Kirill Maximowitsch Djakow (* 1993), russischer Eishockeyspieler
 Kostadin Djakow (* 1985), bulgarischer Fußballspieler
 Ljubtscho Djakow (* 1954), bulgarischer Sportschütze
 Sergei Wassiljewitsch Djakow (1939–2016), sowjetisch-russischer KGB-Offizier
 Swetioslaw Djakow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler
 Witali Alexandrowitsch Djakow (* 1989), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Djakowa

be:Дзякаў
ru:Дьяков
uk:Дьяков